Cinta Maju (Blang Pegayon), een plaats in Indonesië
Cinta Maju (Sitio-Tio), een plaats in Indonesië